Henri Moreau peut désigner :

 Henri Moreau (1810-1890), homme politique français ;
 Henri Moreau de Melen (1902-1992), homme politique belge ;
 Henri Moreau (1915-2004), homme politique français.